Dvornik oder Dvorník ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Dvornik (1939–2008), kroatischer Schauspieler
 Dino Dvornik (1964–2008), kroatischer Sänger und Schauspieler
 František Dvorník (deutsch Franz Dvornik, englisch Francis Dvornik; 1893–1975), tschechischer Theologe, Kirchenhistoriker und Byzantinist
 Klemen Dvornik (* 1977), slowenischer Regisseur
 Neja Dvornik (* 2001), slowenische Skirennläuferin